Ми́ра Васи́льевна Брю́нина (16 сентября 1951, Москва) — советская гребчиха, серебряный призёр Олимпийских игр.

Карьера 
На Олимпиаде в Монреале Мира в составе парной четвёрки с рулевым вместе с Галиной Ермолаевой, Ларисой Поповой, Анной Кондрашиной и Надеждой Чернышовой завоевала серебряную медаль.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года